Goniodoris est un genre de mollusques nudibranches (limaces de mer) de la famille des Goniodorididae.

Liste des genres 
Selon  :
 Goniodoris aspersa Alder & Hancock, 1864
 Goniodoris barroisi Vayssière, 1901
 Goniodoris brunnea Macnae, 1958
 Goniodoris castanea Alder & Hancock, 1845
 Goniodoris citrina Alder & Hancock, 1864
 Goniodoris felis Baba, 1949
 Goniodoris joubini Risbec, 1928
 Goniodoris kolabana Winckworth, 1946
 Goniodoris meracula Burn, 1958
 Goniodoris mercurialis Macnae, 1958
 Goniodoris mimula Er. Marcus, 1955
 Goniodoris modesta Alder & Hancock, 1864
 Goniodoris nodosa (Montagu, 1808)
 Goniodoris ovata Barnard, 1934
 Goniodoris petiti Crosse, 1875
 Goniodoris punctata Bergh, 1905
 Goniodoris sugashimae Baba, 1960
 Goniodoris violacea Risbec, 1928

Notes et références

Liens externes